Литл-Фолс () — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США. На площади 17,5 км² (16,2 км² — суша, 1,3 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 7719 человек. Плотность населения составляет 475,9 чел./км². 

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56345
 FIPS-код города — 27-37556
 GNIS-идентификатор — 0646801

В 1955 году в Литл-Фолсе родился лауреат Нобелевской премии по химии 2012 года Брайан Кобилка.

Примечания

Ссылки 

 City website

Города округа Моррисон
Окружные центры Миннесоты